Фе́ськовка () — село в Менском районе Черниговской области Украины. Население 1241 человек. Занимает площадь 3,43 км².

Код КОАТУУ: 7423089501. Почтовый индекс: 15671. Телефонный код: +380 4644.

История 
Феськовка, село в Черниговской области. Напротив села, на левом берегу реки Мены, округлое (диаметром 90 м) городище. Поселение укреплено кольцевым валом (высотой 1,5 м) и рвом (глуб. 5м). К городищу примыкает неукрепленное селище. Памятник обследован И. И. Ляпушкиным. Культурный слой (0,7 м) содержит обломки древнерусской (XII-XIII вв.) гончарной керамики.

Известные уроженцы 
 Григо́рий Порфирьевич Ко́чур (1908—1994) — украинский поэт, переводчик, литературовед, диссидент и правозащитник.
 Василенко, Иван Фомич (1894 — 1980) — советский тракторостроитель

Власть 
Орган местного самоуправления — Феськовский сельский совет. Почтовый адрес: 15671, Черниговская обл., Менский р-н, с. Феськовка, ул. Ленина, 25а.

Примечания 

Населённые пункты Менского района